Сидоровский сельский округ

Марий Эл 

 Сидоровский сельский округ Медведевского района

Московская область 

 Сидоровский сельский округ Одинцовского района (1994—2006)

Тверская область 

 Сидоровский сельский округ Старицкого района (до 2005 года)